Santa Maria della Scala désigne en Italie plusieurs lieux et plusieurs édifices qui font référence à l'escalier saint :
 À Rome 
 L'église Santa Maria della Scala (associé à son titre cardinalice Santa Maria della Scala)
L'
 À Sienne 
 L'Hôpital Santa Maria della Scala
 Le complexe muséal Santa Maria della Scala hébergé dans le lieu précédent depuis 1993

Monument en Italie